Geschubde glansstaartkolibrie
 Koperglansstaartkolibrie
 Neblinaglansstaartkolibrie
 Perijaglansstaartkolibrie
 Smaragdglansstaartkolibrie
 Violetkeelglansstaartkolibrie
 Vuurkeelglansstaartkolibrie
 Williams glansstaartkolibrie
 Zwarte glansstaartkolibrie